Стеншев:

 Стеншев — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Познанский повят.
 Стеншев — гмина (волость) в Польше, входит в Познанский повят, Великопольское воеводство.